Бюск (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Гроле. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81043.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 50 км северо-восточнее Тулузы, в 23 км к юго-западу от Альби.

Около половины территории коммуны занимают виноградники.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 728 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 463 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 343 были экономически активными, 120 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 343 активных работали 317 человек (179 мужчин и 138 женщин), безработных было 26 (11 мужчин и 15 женщин). Среди 120 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 53 — пенсионерами, 41 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн